Глушко́в — русская фамилия.

Известные носители 
 Глушков, Алексей Юрьевич (род. 1975) — российский борец греко-римского стиля.
 
 
 Глушков, Дмитрий Иванович (псевдоним Д. Олерон; 1884—1918) — русский поэт, переводчик.
 
 Глушков, Игорь Львович (1911—?) — инженер-конструктор парашютного снаряжения, мастер спорта СССР по парашютному спорту.
 Глушков, Иннокентий Кузьмич (1932—2001) — советский и российский педагог, общественный деятель, заслуженный учитель школы РСФСР.
 Глушков, Михаил Александрович (1896—1938) — советский журналист, темист.
 Глушков, Никита Андреевич (род. 1994) — российский футболист.
 
 
 Глушков, Роберт Георгиевич (1929—2013) — советский и российский химик-органик, специалист по синтезу лекарственных веществ, академик АМН СССР (1988).



Топоним 
 Глушков — село в Ивано-Франковской области Украины.

См. также